Plusieurs édifices peuvent être nommés « pavillon Vendôme » :
 le pavillon Vendôme à Aix-en-Provence, en France ;
 le pavillon Vendôme à Clichy (92), en France.